Cet article présente les résultats détaillés du simple dames de l’édition 2015 de l’US Open de tennis qui est disputé du 31 août au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
 Maria Sharapova déclare forfait avant le tournoi. Elle est remplacée par Daria Kasatkina.
 Eugenie Bouchard chute et se blesse à la tête dans les vestiaires. Elle sera obligée de déclarer forfait deux jours plus tard.
 Pour la première fois dans l'histoire du tennis féminin, une Italienne remporte l'US Open. En effet, Roberta Vinci a écarté en demi-finale la tenante du titre Serena Williams, tête de série 1 du tournoi, et retrouve sa compatriote Flavia Pennetta (tête de série 26) qui s'est imposée face à la Roumaine Simona Halep, tête de série 2.
 À la suite de sa défaite en demi-finale, l'Américaine Serena Williams ne réalise pas le Grand Chelem, malgré ses victoires à Melbourne, Paris et Londres.

Primes et points

Parcours

Résultats

Tableau final

Premiers tours

Première partie

Deuxième partie

Troisième partie

Quatrième partie

Classement par nation

Confrontations entre compatriotes

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du simple dames de l'US Open

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

2015
US Open Simple dames
Tennis aux États-Unis en 2015
Tennis en août 2015
Tennis en septembre 2015
Sport aux États-Unis en août 2015
Sport aux États-Unis en septembre 2015
Sport à New York en 2015